Жилијен Бенето и Жо-Вилфрид Цонга су освојили турнир. У финалу су победили Маријуша Фирстенберга и Марћина Матковског резултатом 6:2, 6:4.

Носиоци 

  Данијел Нестор /  Ненад Зимоњић (друго коло)
  Боб Брајан /  Мајк Брајан (четвртфинале)
  Махеш Бупати /  Марк Ноулс (полуфинале)
  Макс Мирни /  Анди Рам (друго коло)

<li>  Весли Муди /  Дик Норман (четвртфинале)
<li>  Маријуш Фирстенберг /  Марћин Матковски (финалиста)
<li>  Бруно Соарес /  Кевин Улијет (друго коло)
<li>  Лукаш Кубот /  Оливер Марах (четвртфинале)

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Главни жреб

Шангај мастерс 2009.
Шангај мастерс – парови